Riyad Mahrez (arabisk: رياض محرز, født 21. februar 1991 i Sarcelles, Frankrig) er en algiersk fodboldspiller, der spiller i Manchester City. 

Mahrez indledte sin karriere som ungdomsspiller i sin fødeby i klubben AAS Sarcelles. Han blev professionel i 2009 i den lille franske klub Quimper, hvor han blot spillede én sæson, inden han fortsatte til Le Havre. Her spillede han i tre sæsoner, først på reserveholdet, inden han efterhånden slog igennem på førsteholdet. I januar 2014 hentede Leicester ham til klubben, som han derpå var med til at sikre sejr i The Championship og dermed oprykning til Premier League. Sit helt store gennembrud fik han i sæsonen 2015-16, hvor han var en af de bærende kræfter på holdet, der meget overraskende vandt det engelske mesterskab. Samtidig blev Mahrez valgt til årets profil i engelsk fodbold af sine kolleger, som årets algierske fodboldspiller samt med på årets hold i Premier League.

Efter fire og en halv sæsoner i Leicester skiftede Mahrez i sommeren 2018 til Manchester City F.C. for et beløb på £60 millioner, det hidtil højeste beløb Manchester City havde betalt for en spiller.

Mahrez debuterede for  i 2014 og var med på holdet til VM i fodbold 2014 og Africa Cup of Nations 2015.

Klubstatistik

Hæder

Klub 
Premier League: Engelske mestre 2015-16
Football League Championship: Vinder 2013-14

Individuelt 
Årets profil i Premier League: 2016
Premier League PFA Team of the Year: 2015–16
Årets algierske fodboldspiller: 2016

Noter

Eksterne henvisninger  
 

Fodboldspillere fra Algeriet
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 2014
Fodboldspillere fra Leicester City F.C.
Fodboldspillere fra Manchester City F.C.